Due Torri Hotel è uno storico albergo cinque stelle a Verona, in piazza Sant'Anastasia 4. Fa parte dei Locali storici d'Italia.

Storia 

L'hotel si trova in un palazzo storico noto fin dal Trecento come Palazzo dell'Aquila, divenuto locanda Due Torri a partire dal 1674, quando entrò a fare parte delle proprietà della famiglia Boldiero. A metà Ottocento ci furono altri cambi di proprietà, e l'edificio venne acquistato dalla famiglia Zenobi, che lo trasformò in Grand Hotel imperiale.

L'importanza storica del palazzo deriva dalle grandi personalità che vi soggiornarono come Mozart, appena tredicenne nel gennaio 1770, e Goethe ma soprattutto in quanto teatro di fatti e avvenimenti rilevanti, come l'incoronazione in esilio di re Luigi XVII di Francia. Qui furono ospiti i plenipotenziari francesi che, nel 1859 trattavano l'armistizio di Villafranca tra Napoleone III, Vittorio Emanuele II, il viceré del Lombardo Veneto l'arciduca Ranieri e il maresciallo Radetzky. Nel 1866 dal balcone dell'hotel Giuseppe Garibaldi parlò ai veronesi, affacciato su Piazza Santa Anastasia. 
Dopo varie vicissitudini – fu anche sede di tre ministeri durante la Repubblica di Salò - tornò albergo di lusso nel 1959, grazie all'impegno del proprietario Enrico Wallner, che affidò il restauro all'ingegnere Alessandro Polo e la parte pittorica all'artista veronese Pino Casarini.

Nel 2010 l'hotel fu acquistato dal gruppo Duetorrihotels e porta il nome di Hotel Due Torri Baglioni.

L'albergo 
Il Due Torri Hotel conta ottantanove camere in stile Biedermeier o Stile Impero. L'ex teatro interno dell'hotel, ora sala meeting, custodisce gli affreschi del pittore Pino Casarini, che rappresentano delle allegorie circensi.

Note

Bibliografia

Collegamenti esterni 
 
 
 

Alberghi 5 stelle
Alberghi del Veneto